«Бе́лые но́чи» (, , ) — название нескольких фильмов:
Экранизации повести Ф. М. Достоевского:
 «Белые ночи» — фильм Лукино Висконти, в главных ролях Мария Шелл и Марчелло Мастроянни (Италия—Франция, 1957).
 «Белые ночи» — фильм Ивана Пырьева, в главных ролях Людмила Марченко и Олег Стриженов (СССР, 1959).
 «Белые ночи» — телевизионный фильм Витторио Коттафави (Италия, 1959).
 «Белые ночи» — фильм Леонида Квинихидзе (Россия, 1992).
Оригинальный сценарий
 «» — фильм Александра Корда по пьесе Викторьена Сарду «Федора» (Венгрия, 1916).
 «Белые ночи» — фильм Тэйлора Хэкфорда, в главных ролях Михаил Барышников и Грегори Хайнс (США, 1985).
 «» — саундтрек этого фильма.
 «» — фильм Софи Дефландр (Франция, 1996).
  «Белые ночи» — фильм Татьяны Воронецкой и Андрея Богатырёва (Россия, 2015).
  «Белые ночи» — фильм Томаса Арслана (Германия, Норвегия, 2017).
 См. также 
 «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» — фильм Андрея Кончаловского, 3-я часть кинотрилогии о российской глубинке (Россия, 2014).
 «Проводы белых ночей» — фильм Юлиана Панича (СССР, 1969).